Die 11. Major League Saison in der Major League Soccer begann mit der Regular Season am 1. April 2006 und endete mit dem MLS Cup 2006 am 12. November 2006 im Pizza Hut Park in Frisco, Texas. Sieger des MLS Cups wurden die Houston Dynamo, die ihre erste Saison in der MLS spielten.

Änderungen gegenüber der Saison 2005 

 Die MetroStars aus New York City wurden von dem österreichischen Unternehmen Red Bull gekauft und als New York Red Bulls neugegründet.
 Die San José Earthquakes siedelten nach finanziellen Problemen in San José (Kalifornien) nach Houston über. Das neue Team heißt Houston Dynamo.

Regular Season Abschlusstabelle 

lila = MLS Supporters’ Shield Gewinner
grün = Für die Play-Offs qualifiziert

Eastern Conference

Western Conference

MLS Cup Playoffs

Torschützenliste

Erfolge 
 MLS Cup: Houston Dynamo
 U.S. Open Cup: Chicago Fire
 MLS Supporters’ Shield: D.C. United

Spielerauszeichnungen 
 Bester Spieler der Saison: Christian Gómez, D.C. United
 Torschützenkönig: Jeff Cunningham, Real Salt Lake (16)
 Verteidiger des Jahres: Bobby Boswell, D.C. United
 Torhüter des Jahres: Troy Perkins, D.C. United
 Nachwuchsstar des Jahres: Jonathan Bornstein, CD Chivas USA
 Trainer des Jahres: Bob Bradley, CD Chivas USA
 Tor des Jahres: Brian Ching, Houston Dynamo
 Fair-Play-Preis: Chris Klein, Real Salt Lake

2006
Fußballsaison 2006